Rushville (Illinois)
 Rushville (Indiana)
 Rushville (Missouri)
 Rushville (Nebraska)
 Rushville (Nova York)
 Rushville (Ohio)
 West Rushville, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio